Крістер Самуель Бьоркман (,  25 серпня 1957) ― шведський співак та виробничий продюсер шведського національного відбору на Євробачення Melodifestivalen 2002—2021 років. Представляв Швецію на Пісенному конкурсі Євробачення 1992 року в Мальме.

Біографія 
Крістер Бьоркман народився у м. Бурос, Швеція. До початку музичної кар′єри був перукарем, а з 1980 по 1987 рік мав власний перукарський салон у рідному місті. Музичну кар′єру Бьоркман почав у середині 1980-х років, коли були випущені декілька синглів.

Кар'єра 
Професійного розвитку Крістер Бьоркман досяг у 1992 році, коли співаку завдяки перемозі на Мелодіфестівален з піснею «I Morgon är En Annan Dag» () вдалося стати представником Швеції на Пісенному конкурсі Євробачення 1992 року, що пройшов того року в рідній країні співака, у місті Мальме. На конкурсі Крістер посів 22 (з 23-х) місце. Пізніше Боьркман був учасником Мелодіфестівален ще два рази: у 1993 році з піснею «Välkommen till livet» () та у 1999 році з піснею «Välkommen hem» (), проте високих результатів співаку досягти не вдалося.

Продюсування 
 року Бьоркман став супервізором Мелодіфестувалену й був ним до 2021 року включно.

Крістер виступив шоу-продюсером Пісенного конкурсу Євробачення 2013, який відбувся у Мальме після перемоги у 2012 році Лорін з піснею «Euphoria». У подальшому Бьоркман був продюсером Євробачення 2016 року, коли Монс Сельмерлев у 2015 приніс ще одну перемогу Швеції зі своєю піснею «Heroes», та 2018 років, коли конкурс пройшов у Лісабоні, Португалія. Бьоркман також був соорганізатором Пісенного конкурсу Євробачення 2017 у Києві та Євробачення 2019 у Тель-Авіві, Ізраїль.

Окрім цього, Крістер Бьоркман у 2021 році став одним із ведучих Мелодіфестівалену.

Суддівство 
Бьоркман неодноразово виступав членом журі у подіях, повязаних з Євробаченням. Так, у 2016 році він був одним із учасників експертної групи на національному відборі Бельгії на Євробачення Eurosong 2016. Того ж року став експертним суддею на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2016, що пройшов у столиці Мальти, Валетті. У 2017 році Крістер виступив одним із членів команди, що займалися попереднім прослуховуванням конкурсантів для національного відбору Кіпру на Пісенний конкурс Євробачення 2018, на якому країну представила Елені Фурейра. 2019 року Бьоркман був суддею албанського Festivali i Këngës 58, де перемогла Йоніда Малічі, а також австралійського відбору Australia Decides, коли країну представила Кейт Міллер-Гайдке, що посіла 9 місце на Євробаченні. Того ж року був суддею другого півфіналу французького Destination Eurovision 2019 зокрема разом з Міколашем Йозефом та Зої.

Американський пісенний конкурс 
У 2019 році стало відомо, що Крістер Бьоркман, Андерс Ленгофф та Ола Мельціг придбали права від ЄМС на американський формат Євробачення і стануть його продюсерами. Пізніше було повідомлено, що прем′єра Американського пісенного конкурсу запланована на 2022 рік.

Особисте життя 
Крістен Бьоркман є відкритим геєм. З 2000 року знаходиться у шлюбі з Мартіном Кагемарком, з яким познайомився у 1997 році під час створення мюзиклу «West Side Story» ().

Дискографія

Примітки 

Уродженці Буроса
Шведські співаки XXI століття
Шведські співаки XX століття
Представники Швеції на Євробаченні
Музиканти-геї
Швеція на пісенному конкурсі Євробачення
ЛГБТ-співаки